Het tennistoernooi van Wimbledon in 1978 bij de mannen werd voor de 92e keer gehouden van maandag 26 juni tot en met zaterdag 8 juli in de Londense wijk Wimbledon. De als eerste geplaatste Zweed Björn Borg won het toernooi voor de derde (en opeenvolgende) keer door in de finale de Amerikaan Jimmy Connors met 6-2, 6-2 en 6-3 te verslaan.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five) met een tiebreaksysteem bij een stand van 8-8 in de set. In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 16 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Björn Borg (winnaar)
  Jimmy Connors (finale)
  Vitas Gerulaitis (halve finale)
  Guillermo Vilas (derde ronde)
  Brian Gottfried (kwartfinale)
  Roscoe Tanner (vierde ronde)
  Raul Ramirez (kwartfinale)
  Sandy Mayer (kwartfinale)

  Ilie Năstase (kwartfinale)
  Dick Stockton (eerste ronde)
  John McEnroe (eerste ronde)
  Buster C. Mottram (tweede ronde)
  Wojtek Fibak (vierde ronde)
  John Alexander (vierde ronde)
  Arthur Ashe (eerste ronde)
  John Newcombe (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 1978